Гиполагусы (, от  + , буквально: недозаяц) — род вымерших млекопитающих из отряда зайцеобразных, известный с хемингфордской эпохи в Северной Америке (согласно хронологии для североамериканских млекопитающих; 20,6—16,3 млн лет назад, ранний миоцен). В турольскую эпоху (по хронологии для европейских наземных млекопитающих; 9—5,3 млн лет назад) заселили Азию и вскоре Европу, вымерли в среднем плейстоцене (менее миллиона лет назад). На Пиренейском полуострове неизвестны, но остатки обнаружены на Балеарских островах, что свидетельствует о миграции во время частичного пересыхания Средиземного моря в миоцене («мессинский пик солёности»).

Виды 
На 2010 год описано приблизительно 20—25 видов.
 †  — ранний плиоцен, Мальорка и возможно Ивиса
 †  — ранний плиоцен — ранний плейстоцен, Европа
 †  — поздний плиоцен — средний плейстоцен, Европа
 †  — поздний туроль — ранний рускиниум, Кавказ
 †  — поздний плиоцен — ранний плейстоцен, байкальский регион
 †  — ранний плейстоцен, Сицилия
 †  — плиоцен, центральная Европа
 †  — поздний плиоцен — ранний плейстоцен, Китай
 †  — поздний плиоцен — ранний плейстоцен, байкальский регион

Североамериканские виды.
 †  (либо ), миоцен — плиоцен
 † , плиоцен — плейстоцен
 †  (либо , ), плиоцен — плейстоцен
 †  (синоним: ), миоцен — плиоцен
 † , миоцен — плиоцен
 † , плиоцен — плейстоцен
 †  (либо , ), плейстоцен
 † , плиоцен — плейстоцен
 †  (либо ), плиоцен — плейстоцен
 † , плиоцен — плейстоцен
 † , миоцен
 † , плиоцен — плейстоцен
 † , миоцен — плейстоцен
 † , миоцен — плейстоцен
 † , плиоцен
 †  (первоначально как ) — поздний миоцен

Примечания 

†
Вымершие зайцеобразные
Млекопитающие миоцена
Млекопитающие плиоцена
Млекопитающие плейстоцена
†